Дамьянович — фамилия. Известные носители:
 Дамьянович, Дарио (1981) — боснийский футболист, полузащитник.
 
 Дамьянович, Милан (1943—2006) — югославский и сербский футболист, защитник.
 Дамьянович, Сретен (1946) — югославский борец классического стиля.